Solopaca – comune italiano della Campania
 Solopaca rosato – vino 
 Solopaca bianco – vino 
 Solopaca Aglianico – vino 
 Solopaca spumante – vino 
 Solopaca rosso – vino 
 Solopaca Falanghina – vino 
 Solopaca rosso superiore – vino